Jeremy může být:

 Jeremy (jméno), mužské křestní jméno, varianta jména Jeremiáš

v kultuře
 Jeremy (film), americký film z roku 1973, režie Arthur Barron
 Jeremy (píseň), píseň od Pearl Jam z alba Ten

příjmení osob
 Ron Jeremy, americký pornoherec a filmový herec